Хо́йвуйк ( []) или Хойвиг () — третий по величине город на Фарерских островах — автономного региона Королевства Дании, находится на юго-восточном побережье острова Стреймой, северный пригород Торсхавна.

Население на февраль 2022 года — 4511 жителей.

Население Хойвуйка увеличивается, и он постепенно становится частью столицы Фарерских островов — Торсхавна.

Примечания

Ссылки 
 Фото

Города Фарерских островов